

Događaji 
 Kineski kralj dinastije Chou Zhending Zhou (Ji Jie Zhendingwang) došao na prijestolje.

Rođenja

Smrti